Соботка (, ) — город в Чехии в Краловеградецком крае в районе Йичин.

Административно разделён на 9 районов.

Расположен, примерно, на полпути между городами Млада-Болеслав и Йичин, в 80 км к северо-востоку от столицы Чехии г. Праги.

История 
Соботка возникла на месте поселения XII века. Первое документальное упоминание о Соботке относится к 1323 году.

Население 
Население по состоянию на 2020 год — 2382 жителя. Площадь — 19,31 км².

Города-побратимы 
  Вадерн, Германия
  Собутка, Польша

Известные уроженцы 
 Ержабек, Франц Венцеслав, драматург
 Шрамек, Франя, поэт

Примечания

Ссылки 
  Сайт г. Соботка

Города Краловеградецкого края